Die Saison 2004/2005 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 36. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 30. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2005. Dies schaffte der ASV Hamm mit einer Bilanz von 50:10 Punkten.

Aus der Regionalliga Nord wechselten die HSG Bielefeld (vormals HSG 02 Bielefeld) und die Ibbenbürener Spvg in die West-Staffel.

In die Oberligen mussten mit Borussia Mönchengladbach (Mittelrhein), der HSG Bielefeld (Westfalen), und der HSG Schwerte-Westhofen (Westfalen) drei Mannschaften absteigen. Des Weiteren zog der Wermelskirchener TV seine Mannschaft zurück.

Tabelle

Entscheidungen 
Aus der Regionalliga Nord:
 HSG Bielefeld
 Ibbenbürener Spvg

Aufsteiger aus den Oberligen:
 VfL Gladbeck
 Leichlinger TV
 OSC 04 Rheinhausen

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

2004/05
Handballsaison 2004/05